Con Julius Meinl si possono indicare:
Julius Meinl I (1824-1914), imprenditore austriaco, fondatore dell'omonima azienda;
Julius Meinl II (1869-1944), imprenditore austriaco, figlio del precedente, e artefice dell'ingrandimento dell'azienda di famiglia;
Julius Meinl III (1903-1991), imprenditore austriaco, figlio del precedente;
Julius Meinl IV (1930-2008), imprenditore austriaco, figlio del precedente;
Julius Meinl AG, azienda austriaca.